Альтманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альтманн, Йоханн Якоб (более известен как Джон О́лтон; 1901—1996) — американский кинооператор венгерского происхождения.
 Альтманн, Марио (род. 1986) — австрийский профессиональный хоккеист, защитник.
 См. также 
 Альтман